Dotknięcie anioła – książka Henryka Schönkera
 Dotknięcie anioła – film dokumentalny, adaptacja książki